IZV steht für:
 Inlandszahlungsverkehr, Zahlungsverkehr im Inland
 Inländische Zweitwohnsitzverordnung (Verordnung des Bundesministers für Finanzen betreffend inländische Zweitwohnsitze), österreichische Rechtsvorschrift
 Invaliditätszusatzversicherung, Ergänzung zur Unfallrente
 „Internationale Zahnärztliche Vereinigung“ (FDI World Dental Federation), Weltverband der Zahnärzte

Abkürzung